Groningers, inwoners van de provincie Groningen 
Stadjer, een inwoner van de stad Groningen 
Groninger paard, een paardenras uit Groningen